Uitspraak kan verwijzen naar:
 
Uitspraak (taal), de manier waarop woorden worden uitgesproken
vonnis, de officiële beslissing van een rechter
Een bewering die waar of onwaar kan zijn. De propositielogica beschrijft de wijze waarop uitspraken gecombineerd kunnen worden. 
Een bewering of mening die geuit wordt, als in "de journalist moest de gewraakte uitspraak rectificeren".